Az 1998-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság a tizenegyedik ilyen jellegű labdarúgó-torna volt ebben a korosztályban, melyet 1998. május 23. és május 31. között rendeztek meg Romániában. Az Európa-bajnoki címet Spanyolország szerezte meg.

A sorozatban induló 46 válogatottat 9 csoportba sorsolták. A 9 csoportgyőztes közül a 7 legjobb csoportgyőztes automatikusan résztvevője lett az Eb 8-as mezőnyének, míg a 8-9. helyen álló csoportelsők pót-selejtezőn oda-visszavágós alapon döntötték el a továbbjutást. Az így kialakult 8 résztvevő közül választották ki később a torna házigazdáját.

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Helyosztók

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 Az 1998-as U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos honlapja 
 Adatok az rsssf.com honlapján

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U21